Úherce ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Úherce u Panenského Týnce (Auhertz), Gemeinde im Okres Louny
 Úherce u Nýřan (Auherzen), Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Úherce (Uhertz), Ortsteil von Dobrovice, Okres Mladá Boleslav